Кудряев — фамилия; имеет женскую форму Кудряева.
 Кудряев, Владимир Георгиевич (1899—1963) — советский партийный деятель, член политбюро ЦК.
 Кудряев, Константин Сергеевич (род. 1969) — российский пловец в ластах, заслуженный мастер спорта СССР.
 Кудряев, Николай Трифонович (1845 — ?) — русский военный деятель, генерал-лейтенант.